Кубок России по баскетболу среди мужских команд 2018/2019 — 18-й розыгрыш Кубка России, проводимый под эгидой РФБ.

Первый этап

Группа А

Группа Б

Группа В

Плей-офф

Финал четырёх

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Самый ценный игрок

Символическая пятёрка 

Кубок России по баскетболу
2018 год в баскетболе
2019 год в баскетболе
Спорт в России в 2018 году
Спорт в России в 2019 году